Prix du Calvados peut désigner :

 Prix du Calvados, course de groupe  dans les courses hippiques de plat ;
 Prix du Calvados, course de groupe  dans les courses hippiques de trot.